GGZ steht für:
 Gesetz der großen Zahlen
 Global Georgian Airways (ICAO-Code), georgische Fluggesellschaft

ggz. steht für:
 gegengezeichnet, siehe Gegenzeichnung

Abkürzung